Сакания — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Сакания, Гунда Валентиновна (род. 1966) — абхазская поэтесса.
 Сакания, Калистрат Константинович (1911—1979) — Герой Социалистического Труда.